

Codici 
 dzg – codice ISO 639-3 della lingua dazaga

Altro 
 DZG – targa automobilistica del distretto di Zgorzelec (Polonia)